Рассказ неизвестного человека — многозначный термин:
 Рассказ неизвестного человека — повесть Антона Павловича Чехова;
 Рассказ неизвестного человека — экранизация повести Антона Павловича Чехова 1980 года режиссёра Витаутаса Жалакявичюса.